CZF est un code qui peut faire référence à :
 , en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CZF est un sigle qui peut faire référence à :
 Centro de Futebol Zico de Brasília, un club brésilien de football.

Code IATA des aéroports